Suffield kan syfta på följande platser:

 Suffield, Connecticut – en kommun i Hartford County, Connecticut, USA

Antarktis 

 Suffield (udde),

Storbritannien 

 Suffield, Norfolk, England, 
 Suffield, North Yorkshire – en ort i Suffield-cum-Everley, Scarborough, North Yorkshire, England

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar